Игнатий Кириллович Иванов (1859, Пирятин — 21 февраля 1886, Шлиссельбург) — русский революционер, народник, террорист.

Биография 
Родился в семье священника (по другим данным — офицера). Поступил в Киевский Императорский университет святого Владимира.

В Киеве увлёкся народническими идеями. Вошёл в состав революционного народнического кружка М. Р. Попова. и стал его активным членом.

Арестован 25 февраля 1880 г. с бомбой в руках. Судился в Киеве 12 — 26 июля 1880 года Киевским военно-окружным судом по делу кружка Попова-Буцинского. Приговорён к смертной казни, заменённой вечной каторгой. Прибыл на Карийскую каторгу в феврале 1881 года.

27 декабря 1881 года принимал участие в убийстве Петра Гавриловича Успенского — члена «Организации» Нечаева С. Г., политкаторжанина, заподозренного в предательстве.

В июле 1882 года перевезён в Петропавловскую крепость и заключен в Алексеевский равелин. В связи с явными признаками тяжёлого психического расстройства переведён в Казанскую психбольницу. В августе 1884 года «вылечившегося» из больницы перевели в Шлиссельбургскую крепость, куда он прибыл 12 октября 1884 года.

Умер психически больным в Шлиссельбургской крепости 21 февраля 1886 года.

Примечания

Ссылки 
 http://narodnaya-volya.ru/Person/person9.php

Народники
Приговорённые к смертной казни
Заключённые Петропавловской крепости
Заключённые Шлиссельбургской крепости
Умершие в местах лишения свободы